Das Schwarze Auge steht für:

 Das Schwarze Auge, deutsches Fantasy-Rollenspiel
 Das Schwarze Auge (Spieleserie), Computerspiele
 Das Schwarze Auge: Die Nordland-Trilogie (1992)
 Das Schwarze Auge: Drakensang (2008)
 Das Schwarze Auge: Herokon Online (2012)
 Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten (2012)
 Das Schwarze Auge: Memoria (2013)

Siehe auch:
 Liste der DSA-Romane
 Schwarze Augen